Дмитрий Кабанов:
 Кабанов, Дмитрий Борисович (род. 1980) — российский дзюдоист.
 Кабанов, Дмитрий Васильевич (1828 — после 1894) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Кабанов, Дмитрий Сергеевич (род. 1987) — российский, киргизский хоккеист.